Peugeot 108 — городской хэтчбек с трёх- и пятидверным кузовом, дебютировавший на автосалоне в Женеве в марте 2014 года и пришедший на замену Peugeot 107.

Автомобиль построен на платформе, совместно разработанной компаниями PSA Peugeot Citroën и Toyota, наряду с Citroën C1 второго поколения и Toyota Aygo второго поколения, имеет такие же как и в них шасси, двигатель и электрику, и выпускается на том же заводе в Чешской Республике. Оснащается по выбору одним из двух трёхцилиндровых двигателей: либо 1,0 л VTi (68 л. с.), либо 1,2 л Puretech мощностью 82 л. с. Автомобиль оборудован 6 подушками безопасности.

Опционально устанавливается следующее оборудование:
 складывающаяся крыша;
 помощник контроля скорости на подъёме дороги;
 система контроля давления в шинах;
 система предотвращения столкновений при низкой скорости;
 камера заднего вида;
 автоматический климат-контроль;
 система зажигания и запуска без ключа;
 регулировка высоты сиденья водителя;
 подключение смартфона через систему MirrorLink.

В 2015 году была представлена новая специальная серия Roland Garros в преддверии открытого чемпионата Франции по теннису.

Примечания

Ссылки 
 

108